Mariana Duque era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis The Oaks Club Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Karolína Schmiedlová che ha battuto in finale Marina Eraković 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Marina Eraković (finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (Campionessa)
  Jana Čepelová (semifinali)
  Lourdes Domínguez Lino (semifinali)

  Dinah Pfizenmaier (primo turno) 
  Virginie Razzano (primo turno) 
  Petra Cetkovská (Secondo turno; ritiro) 
  Julia Glushko (secondo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

The Oaks Club Challenger 2014